Brean ist der Name folgender Personen:
 Herbert Brean (1907–1973), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Sjur Vatne Brean (* 2000), norwegischer Schauspieler